Alcy Gigliotti
Fiori Gigliotti
Lupe Gigliotti
Maria Viana de Paula Gigliotti
Yolanda Christina Gigliotti
Ou ainda:
Biblioteca Adir Gigliotti

Desambiguações de sobrenomes